Эстро́ф () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Бузонвиль.

Географическое положение 
Эстроф расположен в 25 км к северо-востоку от Меца. Соседние коммуны: Фрестроф на северо-востоке, Анзелен и Оллен на востоке, Гомланж и Беттанж на юго-востоке, Пибланж на юго-западе, Эберсвиллер на северо-западе.

История 
 Коммуна бывшего герцогства Лотарингия.
 Принадлежала аббатству Сен-Пьер в Меце, частично была выкуплена аббатством цистерцианцев в Виллер-Беттнаш

Демография 						
По переписи 2008 года в коммуне проживало 402 человека.

Достопримечательности 	
 Церковь Сен-Жан-Батист, 1730 года.
 Линия Мажино: бункеры Бусс и Анзелен в окрестностях коммуны.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 	
 Hestroff Online (неофициальный сайт коммуны)